Zoe puede referirse a:

 Zoe Zautzina (†899), emperatriz bizantina consorte, 2ª esposa de León VI; 
 Zoe Karbonopsina (886-911), emperatriz bizantina consorte, 4ª esposa de León VI; 
 Zoe (978-1050), emperatriz bizantina (1042); 
 Zoé, banda mexicana;
 Renault Zoe, vehículo eléctrico;
 Zoey 101, serie de comedia juvenil estadounidense.